Plusieurs églises sont dédiées au martyre Dimitri de Thessalonique, mais on en trouve aussi dédiées à Dimitri de Rostov :

 en Macédoine :
 l'église Saint-Dimitri de Skopje ;
 en Russie :
 l'église Saint-Dimitri de Novotcherkassk ;
 en Serbie :
 l'église Saint-Dimitri d'Aleksandrovo-Subotica, en Voïvodine ;
 l'église Saint-Dimitri de Bajša, en Voïvodine ;
 l'église Saint-Dimitri de Janačko Polje, près de Janča ;
 l'église Saint-Dimitri de Leskovac, dans la municipalité de Lazarevac et sur le territoire de la Ville de Belgrade ;
 l'église Saint-Dimitri de Ljuba, en Voïvodine ;
 l'église Saint-Dimitri de Markova Crkva, près de Lajkovac ;
 l'église Saint-Dimitri de Mitrova Reka, près de Novi Pazar ;
 l'église orthodoxe Saint-Dimitri de Sremska Mitrovica, en Voïvodine ;
 l'église Saint-Dimitri de Zemun, sur le territoire de la Ville de Belgrade.

Voir aussi 
 
 

Dimitri
~